Rougeot peut désigner :

Patronyme 
 Aliénor Rougeot (1999-), militante canadienne pour la justice climatique ;
 André Rougeot, journaliste français ;
 Guillaume Rougeot (1806-?), homme politique français ;
 Jacques Rougeot (1938-2021), professeur de langue française à l'université Paris Sorbonne-Paris IV.

Pathologie végétale 
 Rougeot parasitaire de la vigne
 Rougeot parasitaire de l'amaryllis

Homonymie de patronyme